La Taça Ribeiro dos Reis 1965-1966 fu la 5ª edizione dell'omonima competizione creata in onore del giornalista sportivo António Ribeiro dos Reis. La squadra vincitrice fu il Benfica.

Squadre partecipanti e formula 
In questa edizione erano presenti 8 squadre di Primera Divisão e 28 squadre di Segunda Divisão. Le 36 squadre si sfidarono in quattro gironi da nove squadre in cui le prime avanzarono alle semifinali.

Primeira Divisão

8 squadre

Segunda Divisão

28 squadre

Gruppi

I Gruppo

II Gruppo

III Gruppo

IV Gruppo

Semifinali

Finale 3º/4º posto

Finale

Voci correlate 
Primeira Divisão 1965-1966
Taça de Portugal 1965-1966

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1965
Calcio nel 1966
1965-1966